Санта Катарина Тајата има више значења:

 Општина Санта Катарина Тајата (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Тајата (Санта Катарина Тајата, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику